Бенеди́кт Э́рлингссон (; род. 31 мая 1969, Рейкьявик, Исландия) — исландский актёр, сценарист и кинорежиссер.

Биография 
Бенедикт Эрлингссон родился в Рейкьявике. Начал сниматься в кино и на телевидении в середине 1990-х годов, сыграв с тех пор около 20 ролей. В 2013 году состоялся дебют как кинорежиссера полнометражного фильма «О лошадях и людях». Кинокартина получила более двадцати фестивальных и профессиональных наград.

Фильмография 
Актёр

Режиссёр, сценарист и продюсер

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Festival Scope Pro. Benedikt Erlingsson. Biography